Potrerillos bezeichnet:

 Potrerillos (Mendoza), Ort in Argentinien
 Potrerillos (Salta), Ort in Argentinien
 Lago Potrerillos, See in Argentinien

 Potrerillos (Tarija), Ort im Departamento Tarija, Bolivien

 Potrerillos (Chile), Ort in Chile

 Potrerillos (Cortés), Ort in Honduras
 Potrerillos (El Paraíso), Ort in Honduras